Ауасотепек () — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 10 457 человек.

Общие сведения 
Название Ahuazotepec с языка науатль можно перевести как старый каменный дуб на холме.

Площадь муниципалитета равна 60,5 км², что составляет менее 0,18 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Пуэблы: на севере с Уаучинанго, на востоке и юге с Сакатланом, а на западе с другим штатом Мексики — Идальго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1895 году, в его состав входит 21 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2010 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 27,9 %, обрабатывающая и производственная промышленность — 23,2 %, сфера услуг и туризма — 48,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,4 %;
 водоснабжение: 88,1 %;
 водоотведение: 72,4 %.

Туризм 
Основным местом, привлекающим туристов, является церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVI веке.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Пуэблы
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Пуэблы